Улица Ильи Шрага () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от тупика до улицы Александра Молодчего, исторически сложившаяся местность (район) Красный мост.

Нет примыкающих улиц.

История 
После вхождения в черту города Чернигова села Бобровица в декабре 1973 года, появилась ещё одна Строительная улица, которая в апреле 1974 года была переименована на улица Ерёменко.

31 января 2007 года улица получила современное название — в честь русского и украинского общественного и политического деятеля, уроженца Черниговщины Ильи Людвиговича Шрага, согласно решению Черниговского городского совета от 1 ноября 2006 года.

Застройка 
Улица пролегает в северо-восточном направлении. Улица расположена в пойме реки Десна. Улица занята усадебной и частично многоэтажной жилой (5-этажные дома) застройкой.

Учреждения: 
 дом № 14 — детсад № 76

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова